{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | World Open
|-
|align = "center" | Мидлсбро, Англия
|-
|align = "center" | Апрель 1976
|-
|align = "center" | Middlesbrough Town Hall
|- 
| Статус — любительский
|-
|align = "center" style = "background: red;" | Результаты
|-
| Высший брейк — ?
|-
|align = "center"| ''Финальный матч
|-
| Победительница — Вера Селби
|-
| Финалистка — Мюриэль Хэйзелдин
|-
| Счёт — 4:0
|}World Open 1976, или Embassy World Open 1976''', — по названию спонсора Embassy — главный женский снукерный турнир 1976 года, проходивший в апреле в Мидлсбро, Англия (там же прошёл и профессиональный чемпионат мира 1976). Победительницей турнира стала Вера Селби, обыгравшая в финале Мюриэль Хэйзелдин со счётом 4:0.

Вера Селби за свою победу получила 500 фунтов стерлингов и наручные часы фирмы Jaeger-LeCoultre стоимостью £ 500.

Результаты

Финал

Ссылки 
 Результаты турнира на Global Snooker Centre (копия Web Archive)

Чемпионат мира по снукеру среди женщин
1976 год в снукере